Hilal peut désigner :

Noms et prénoms 
 Hilal : un nom arabe signifiant « fin du croissant de lune ».
 Ahmed Hilal (1952) : homme politique marocain.
 Hilal ibn Amr : ancêtre des Banu Hilal (ou Hilaliens) et des Banu Sulaym, confédérations tribales bédouines.
 Hissa Hilal : journaliste et poétesse saoudienne.
 Jadd Hilal, écrivain français.
 Moussa Hilal, chef de milice au Soudan.

Toponymes

Syrie 
 Cheikh Hilal, village marqué par la bataille de Cheikh Hilal en 2015

Turquie 
 Hilal, ville située dans la province de Şırnak dans la région de l'Anatolie du Sud-Est ;
 Hilal, une station de la ligne 1 du métro d'Izmir.

Musique 
 Hilal : un album du groupe de musique métal français Arkan.

Religion 
 Hilal (, « croissant » ou « quartier ») désigne ce qu'on appelle la Nuit du doute dans le calendrier musulman, où est observé le fin croissant lunaire

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme